Reiben ist Ortsname von:

 Reiben (Haselbach), Ortsteil der Gemeinde Haselbach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Reiben (Konzell), Ortsteil der Gemeinde Konzell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Reiben BE, Ortsteil der Gemeinde Büren an der Aare, Kanton Bern, Schweiz

Reiben ist außerdem:
 ein spanendes Fertigungsverfahren, siehe Reiben (Fertigungsverfahren)
 das im Druckwerkzeug Reiber substantivierte Verb, siehe Reiberdruck
 Plural der Kurzform eines Küchenwerkzeugs, siehe Küchenreibe
 allgemein ein Verfahren der Materialablösung, siehe Reiben